Con la voz Armenia se puede evocar:

País
 Armenia, república del Cáucaso.

Ciudad 
 Armenia, ciudad capital de Quindío en Colombia.
 Área metropolitana de Armenia, Colombia.

Localidades

 Armenia, municipio de Antioquia en Colombia.
 Armenia, municipio de Sonsonate en El Salvador.
 Armenia, pueblo de Wisconsin en Estados Unidos.
 Armenia, municipio de Pensilvania, Estados Unidos.

Territorios históricos
 Armenia bizantina, parte del Imperio bizantino.
 Armenia medieval, territorio de la actual república de Armenia durante la Edad Media.
 Armenia romana, provincia romana desde el 
 Armenia rusa, parte del Imperio ruso, durante el  y principios del XX.
 Reino armenio de Cilicia, durante la Edad Media.
 Reino de Armenia, en el 
 Armenia Wilsoniana, proyecto de estado tras la Primera Guerra Mundial.
 República Democrática de Armenia, entre 1918 y 1920.
 República Socialista Soviética de Armenia, entre 1936 y 1991.

Astronomía 
 (780) Armenia, un asteroide del cinturón de asteroides.

Armada Soviética 
 Armeniya, un buque hospital hundido en la Segunda Guerra Mundial.